En total, diez buques de la Royal Navy británica han sido nombrados HMS Hermes, el nombre, hace mención a Hermes, el mensajero de los dioses de la Mitología griega, igualmente, hubo otro buque más planeado con el citado nombre:

  fue una balandra-bergantín de 12 cañones de construcción holandesa que recibió originalmente el nombre de Mercurius, fue capturada en 1796 por el . Fue echado a pique en 1797.
  fue un buque de 22 cañones adquirido en 1798 y vendido en 1802.
  fue una balandra de 16- cañones, originalmente, era el buque civil Majestic. Fue adquirida en 1803 y vendida en 1810.
  fue un navío de 20 cañones botado en 1811 y quemado en 1814.
 HMS Hermes era un vapor de ruedas con casco de madera, originalmente en el servicio civil con el nombre de George IV. Fue adquirido en 1830 y renombrado HMS Courier, fue renombrado HMS Hermes en 1832, fue transformado en pontón para el almacenamiento de carbón, y en 1935, fue renombrado HMS Charger, fue desguazado en el año 1854.
  fue un vapor de ruedas con casco de Madera botado en 1835, reconstruido en 1842 y desguazado en 1864.
 HMS Hermes fue un navío de 74 cañones botado en 1816 con el nombre HMS Minotaur, fue renombrado HMS Hermes en 1866, y fue desguazado en 1869.
  fue un crucero de clase Highflyer botado en 1898, convertido en un portahidroaviones experimental en 1913 y hundido por un submarino alemán en el año 1914.
  fue el primer portaaviones del mundo construido para este propósito, pero el segundo en entrar en servicio. Fue botado en 1919 y fue hundido en un ataque aéreo japonés en el año 1942.
 HMS Hermes debería haber sido un portaaviones de clase Centaur, pero fue cancelado en el año 1945.
  fue un portaaviones de clase Centaur, planeado inicialmente como HMS Elephant, pero fue renombrado en 1945. Fue botado en 1953, participó en la guerra de las Malvinas y fue vendido a la Armada India en 1986 que lo dio de alta con el nombre INS Viraat.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos